Четрдесет четврта сезона Светског купа у алпском скијању почела је 24. октобра 2009. у Зелдену у Аустрији а завршена је 14. марта 2010. на финалу Светског купа у Гармиш-Партенкирхену у Немачкој.

Током фебруара није било такмичења у Светском купу због Олимпијских игара у Ванкуверу у Канади.

Победници у генералном пласману у овој сезони су Карло Јанка из Швајцарске и Линдси Вон из САД, Воновој је то била трећа узастопна титула.

Ова сезона је била опроштајна за Марка Бихела из Лихтенштајна.

Календар такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Екипно такмичење

Поредак – мушкарци

Укупно 

Коначни поредак после 34 трке.

Спуст 

Коначни поредак после 8 трка.

Супервелеслалом 

Коначни поредак после 6 трка.

Велеслалом 

Коначни поредак после 7 трка.

Слалом 

Коначни поредак после 9 трка.

Комбинација 

Коначни поредак после 4 трке.

Поредак – жене

Укупно 

Коначни поредак после 32 трке.

Спуст 

Коначни поредак после 8 трка.

Супервелеслалом 

Коначни поредак после 7 трка.

Велеслалом 

Коначни поредак после 7 трка.

Слалом 

Коначни поредак после 8 трка.

Комбинација 

Коначни поредак после 2 трке.

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 66 трка.

Мушкарци 

Коначни поредак после 34 трке.

Жене 

Коначни поредак после 32 трке.

Извори 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2009.
Алпско скијање у 2010.